O Estádio Municipal Argeu Silveira Lima é um estádio de futebol localizado na cidade de Ribas do Rio Pardo, no estado de Mato Grosso do Sul. Tem capacidade para 2.000 pessoas.

Argeu Silveira Lima